Close (álbum de Kim Wilde)
 Close (canção de Nick Jonas)
 Close (filme), com Noomi Rapace